Шлајд може бити:

 Шлајд (Рен), општина у округу Вартбург, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Шлајд (Битбург), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.